Бори́с Никола́евич Попо́в:
 Попов, Борис Николаевич (1909—1986) — русский советский поэт и прозаик.
 Попов, Борис Николаевич (1937—2014) — советский и украинский театральный актёр.<noinclude>
 Попов, Борис Николаевич (1938—2011) — советский и российский философ, культуролог, социолог.
 Попов Борис Николаевич (1899 — ?) — советский военный деятель, полковник.